Gastón y Gaston hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Gastón (nombre), nombre propio.
 Gastón Acurio, cocinero peruano;
 Gastón Ciarlo, músico uruguayo;
 Gastón de Orleans, príncipe de Francia;
 Gaston Eugène Marie Bonnier, botánico francés;
 Gastón Gaudio, tenista argentino;
 Gastón Lelarge, arquitecto y escritor francés;
 Gastón Leroux, escritor francés;
 Gaston Leval, anarquista e historiador francés;
 Gaston Paris, filólogo francés;
 Gastón Rodríguez, músico uruguayo;

Apellido 
 Iñaki Gastón Crespo, ciclista;
 Emilio Gastón, abogado y poeta;